Stockholm norra kan syfta på:

 Stockholms norra station – två olika järnvägsstationer i Stockholm
 Norra station, Norra Bantorget – ändstation för Norra stambanan 1866–1871 och godsstation –1924
 Norra station, Norrtull – öppnad som Norrtulls station 1882 övertog namnet efter att stationen vid norra Bantorget stängdes
 Stockholm Norra – en tidigare svensk rockgrupp från Stockholm 1978–1979(?))
 Stockholm Norra (musikalbum) – den svenska musikgruppen Stockholm Norras första och enda studioalbum

Se även
 Norra stationsområdet – ett område i blivande Hagastaden